Чаплицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чаплицы — посёлок в Рачковичском сельсовете Слуцкого района Минской области.
 Чаплицы — деревня в Рачковичском сельсовете Слуцкого района Минской области.

См. также 
 Чаплиц